Borovnice est un toponyme qui peut désigner :

Borovnice, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Borovnice, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Borovnice, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové ;
 Borovnice, une commune du district de Trutnov, dans la région de Hradec Králové ;
 Borovnice, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie